Kedrovyj – insediamento nell'oblast' di Tomsk, nella Siberia occidentale;
 Kedrovyj – insediamento nel Territorio di Krasnojarsk, nella Siberia centrale.